Bouabout är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Chichaoua och regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Bouabout ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bouabout är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Amadl Agarhdisk,  meter över havet,  km sydväst om Bouabout. Runt Bouabout är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Bouabout är det största samhället i trakten. Trakten runt Bouabout består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz